Березняковское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Березняковское сельское поселение — в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Березняковское сельское поселение — в Сергиево-Посадском районе Московской области.